Metastoma goldfussi är en snäckart som först beskrevs av Menke 1847.  Metastoma goldfussi ingår i släktet Metastoma och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
goldfussi